2002 Winter Vacation in SMTOWN.com - My Angel My Light es un álbum del 2002 para el SM Town. Es el cuarto álbum de SM Entertainment para las vacaciones de invierno. Este es el primer álbum de Shoo del grupo S.E.S. donde participó como solista. Bada también prestó su voz para este disco, ya que fue grabado antes de que S.E.S. se separara. Isak N Jiyeon hicieron su primera aparición en el vídeo musical de SM Town y Choo Ka Yul y Song Kwang Sik también contribuyen, por primera vez. También por primera vez dos vídeos musicales fueron liberados. Este es el último álbum del grupo Shinvi, y la última aparición del grupo M.I.L.K juntos.

Lista de canciones 
Disc 1
 My Angel, My Light - SM Town
 보내는 글 - Kangta
 이번만큼은 - Shinhwa
 Snow in My Mind - Shoo, BoA, M.I.L.K
 Blind - Fly to the Sky
 My Christmas Story - Dana
 Silver Bell - Kangta, Hye Sung, Isak N Jiyeon
 들어볼래요 - Black Beat
 그 해 겨울 - 추가열 - Choo Ka Yul
 My Angel My Light (Instrumental) - SM Town
Disc 2
 Dear My Family - SM Town
 그대와 영원히 - Moon Hee Jun
 주기도문 - Shoo
 Snow Baby - Kim Dong Wan, Jun Jin & Fly to the Sky
 Jewel Song - BoA
 White Mail - Yoo Young Jin
 I Miss You - Shoo, Eric Mun, Andy Lee , Shinvi 
 창 밖을 보라 - Moon Hee Jun & Lee Min Woo
 Christmas Sale - Song Kwang Sik
 Dear My Family (Instrumental) - SM Town

Foto 
Portada el Álbum 2002 Winter Vacation in SMTown.com - My Angel My Light

Referencias

Página oficial 
SM Entertainment

Álbumes de 2002
Álbumes de SM Entertainment

en:SM Town